О селе в Болгарии см. статью Кремена.
Влади́мир Ива́нович Кремена́ (7 июня 1937—5 декабря 2003) — советский и российский артист цирка (клоун и музыкальный эксцентрик), киноактёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1994).

Биография и творчество 
Родился 7 июня 1937 года под Майкопом, Краснодарский край. Отец был агрономом, погиб во время войны. Мать работала преподавателем в школе, затем на партийной работе. Во время войны семья была в эвакуации в Сибири.

После окончания школы В. И. Кремена учился в физкультурном техникуме, затем поступал в Щукинское училище, но по совету преподавателя подал документы в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Окончил ГУЦЭИ (1960), ГИТИС (1990). Учился искусству буффонады у Николая Александровича Кисса (21.3.1897 — 28.3.1972).

Руководил клоунской группой в цирковом коллективе «Весёлая арена» (партнёры Л. Волчек, И. Шестаков, Л. Усачёв). С 1970 выступал с номером «Музыкальная буффонада», с 1972 соло-ковёрный (реж. М. Местечкин). Служил в Союзгосцирке. Актёрский образ — «неулыбчивый» серьёзный клоун-философ. Владел многими цирковыми жанрами и большая часть его реприз — пародии на номера программы. Среди его лучших клоунских миниатюр: «Силач», «Хула-хупы», «Вор». Оригинален номер «Музыкальная буффонада», в которой он и его партнёрша, исполняя акробатические трюки, одновременно играют на музыкальных инструментах. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов цирка (1987). Также снимался в кино.

Похоронен на Востряковском кладбище.

Отзывы 
Юрий Никулин в своей книге «Почти серьёзно» назвал Владимира Кремену «одним из лучших наших клоунов»:Я рад, что сумел помочь Владимиру Кремене — одному из лучших наших клоунов, человеку беспокойному, невероятно талантливому и совершенно беззащитному.

Семья 
Супруга — Галина Ивановна Кремена, работала в цирке вместе с ним. Родилась 8 сентября 1941 года в семье дирижаблестроителя, участника спасения челюскинцев Ивана Каткова. Окончила государственное училище циркового и эстрадного искусства, актриса разговорного жанра, с 1972 клоунесса и музыкальный эксцентрик. Более тридцати лет проработала в цирке в паре с мужем. Их дочь — Оксана (род. 19.2.1967), также артист цирка, продолжила династию.

Фильмография 
 1965 — Город мастеров — дядюшка Нинош
 1969 — Жди меня, Анна — клоун (нет в титрах)
 1972 — Вашингтонский корреспондент — гость в клубе (нет в титрах)
 1973 — Быть человеком — строитель (нет в титрах)
 1973 — Много шума из ничего — эпизод
 1975 — Дерсу Узала — Туртыгин
 1975 — Память — клоун
 1982 — Культпоход в театр — участник художественной самодеятельности
 1982 — Сказка странствий — эпизод
 1983 — Послесловие — клоун (нет в титрах)
 1983 — Цирк нашего детства
 1983 — Тайна виллы «Грета» — эпизод
 1984 — Пеппи Длинныйчулок — клоун Бук
 1984 — Рассмешите клоуна — клоун Вовчик (главная роль)
 1985 — Зимний вечер в Гаграх — клоун в цирке (нет в титрах)
 1986 — Полёт в страну чудовищ — Дулярис
 1988 — Любовь к ближнему — «человек-оркестр»
 1992 — Давайте без фокусов! — клоун
 2002 — Цирк — старый клоун
 2004 — Марс — дедушка Нади

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (14 февраля 1980 года) — за заслуги в развитии советского циркового искусства.
 Заслуженный артист Российской Федерации (1 декабря 1994 года) — за заслуги в области циркового искусства и многолетнюю работу в Государственной компании «Российский цирк».

Примечания

Ссылки 
 Александр Росин. «Kлоун бeз гримa». Глава пятая. Владимир Кремена
 Интервью с Владимиром Кременой
 Клоун Владимир Кремена (фильм)
 Галина и Владимир Кремена — репризы
 Фильм о клоуне. Владимир Кремена

Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Клоуны СССР
Похороненные на Востряковском кладбище